Гиппократ:

 Гиппократ — древнегреческий врач, «отец медицины», которая выделилась из философии в отдельную науку
 Гиппократ Хиосский — древнегреческий математик, предшественник Евклида
 Гиппократ — афинский политический деятель VI века до н. э.
 Гиппократ — тиран Гелы в 498—491 до н. э.
 Гиппократ — тиран Сиракуз около 214-212 до н. э.
 Гиппократ — афинский аристократ из рода Бузигов 460-424 до н. э.

Топонимы 
 Гиппократ — ударный кратер на обратной стороне Луны.